(?-), est une chanteuse américaine.
 Shaun Murphy (1970-), est un joueur de football australien.
 Shaun Murphy (1982-), est un joueur de snooker professionnel anglais.
 Shaun Murphy, personnage principal de la série télévisée américaine Good Doctor (2017-)